Boutigny ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Boutigny im Département Seine-et-Marne
 Boutigny-Prouais im Département Eure-et-Loir
 Boutigny-sur-Essonne im Département Essonne

Boutigny ist der Familienname folgender Personen:

 Jean François Désiré Boutigny (1820–1884), französischer Botaniker
 Paul-Émile Boutigny (1853–1929), französischer Maler und Illustrator
 Robert Boutigny (1927–2022), französischer Kanute